Coode ist der Familienname folgender Personen:

 Ed Coode (* 1975), britischer Ruderer
 George Coode (1807–1869), britischer Jurist
 John Coode (um 1648–1709), englischer Kolonialgouverneur der Province of Maryland
 John Coode (Ingenieur) (1816–1892), britischer Bauingenieur
 Mark Coode (* 1937), britischer Botaniker
 Thomas H. Coode (* 1931), US-amerikanischer Historiker